Rit je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Lukač, Virovitičko-podravska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 63 stanovnika te 20 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Virovitičko-podravskoj županiji